TBP puede referirse a:

Trastorno bipolar, en psicología: trastorno afectivo bipolar;
Proteína de unión a TATA, en biología: (TATA binding protein) proteína de unión a región TATA de un gen; o
Transporte blindado de personal.
 Tuberculosis Pulmonar